Pregler bezeichnet:

 Pregler, eine österreichische Spirituose

Pregler ist der Familienname von:
 Hilde Pregler (Hilde Haider-Pregler) (* 1941), österreichische Theaterwissenschafterin
 Konrad Pregler (1883–1955), deutscher katholischer Pfarrer in Neustadt an der Aisch, Geistlicher Rat und Entlastungszeuge bei Entnazifizierungsverfahren
 Max Pregler (* 1994), deutscher Handballspieler
 Otto Pregler, deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Pregler (* 1956), deutscher Schauspieler